Энтони Бенджамин (; 1931—2002) — английский художник, скульптор и педагог.

Критиком Розмари Симмонс (Rosemary Simmons) в её работе Borderline Images By Anthony Benjamin (написана о выставке художника в галерее Graffiti Gallery в 1979 году) он назван «polymathic artist».

Биография 
Родился 29 марта 1931 года в городе Boarhunt графства Хэмпшир. У него было трудное детство из-за нестабильной семейной жизни и эвакуации из Лондона в годы Второй мировой войны. Посещал много школ, не уделяя учёбе много времени. После школы занялся боксом, став профессиональным бойцом на ярмарочных площадях.

Учился в колледже Southall Technical College, проходил обучение в качестве чертежника в фирме Bell Punch в то время в городе Хейес, графство Мидлсекс. В 1947 году, будучи инженером-чертежником, был принят в Regent Street Polytechnic (ныне Вестминстерский университет). Проявил интерес к резьбе по дереву и скульптуре. Талант Бенджамина был замечен старшим сотрудником , который был прекрасным рисовальщиком и учителем. Блейми принял студента на отделение живописи, где вскоре Бенджамин создал несколько совершенных картин. После первого года обучения отправился в Париж и три месяца учился рисованию у Фернана Леже (1951 год).

Окончив  в 1954 году, продолжил писать; его картины были приняты на выставку Хелен Лесоре (), бескомпромиссным соцреалистом, директором лондонской галереи  — пристанища представителей драматургии кухонной мойки. Но когда Энтони начал использовать в своих работах более широкую гамму цветов и включать элементы абстракции, Лесоре сказала ему покинуть галерею. После этого он успел отбыть срок в тюрьме как отказник от военной службы, не просто как её противник, а как пацифист вообще.

Бенджамин переехал в Сент-Айвс и, используя наследство матери, купил небольшой коттедж, принадлежавший скульптору . В Сент-Айвсе преобладали влияния абстракционистов Бена Николсона и Барбары Хепуорт, но к 1956 году поколение «Middle Generation» , Патрика Херона,  и  прочно обосновалось в Великобритании и вскоре стало известным как Нью-Йоркская школа. Он принял предложение Питера Ланьона вступить в общество  и провел там свою первую персональную выставку в 1958 году. Его творчество поддержали Генри Мур и Фрэнсис Бэкон. Энтони Бенджамин подружился с шотландским поэтом , который жил в . В 1959 году Энтони был удостоен годовой стипендии правительства Франции и обучался офорту в  у Стэнли Хейтера в Париже (1958—1959 годы). Здесь художник создал набор офортов по сборнику стихов Грэма под названием «The Night Fishing». В 1960 году Энтони был удостоен стипендии правительства Италии и находился в Антиколи-Коррадо под Римом в течение следующего года. Бенджамин был глубоко впечатлён искусством раннего ренессанса, которое он видел в музеях, дворцах и соборах. По возвращении в Лондон в середине 1961 года, полный обновленной энергии в результате своей поездки в Италию, он много писал и широко выставлялся. У него было несколько персональных выставок в галерее  в Южном Кенсингтоне, а также в колледже  в Оксфорде и Белфастском университете.

С 1961 по 1973 год Бенджамин занимался педагогической деятельностью, не оставляя собственного творчества. Начав с совместной работы с Роем Эскоттом на скандальных курсах  в лондонском , продолжил чтение лекций во многих учебных заведениях Соединенного Королевства, а также в Соединенных Штатах () и Канаде (Университет Калгари и Йоркский университет). В 1974 году он вернулся в Лондон, в 1986 году переехал в Норфолк. В конце 1990-х годов, после нескольких лет работы только с карандашом и графитом, Бенджамин снова начал писать большие холсты, вдохновленные частыми визитами в Марракеш.

Энтони Бенджамин членом Королевского общества искусств и .

Он был участником многих персональных и групповых выставок в Европе, США, Японии и Австралии. Его работы находятся в корпоративных и музейных коллекциях.

Умер 17 февраля 2002 года в Лондоне.

Художник дважды был женат: на Патриции Гриффитс (; с 1950 года) и Стелле Даунтон (; с 1956 года). С 1959 года и до конца жизни художника его спутницей жизни была Нэнси Паттерсон (). С этой молодой канадской художницей он познакомился в Корнуолле. В 1960 году они вместе поехали в Италию, где жили и работали в течение срока стипендии Бенджамина.

Примечания

Ссылки 
 Anthony Benjamin (1931—2002)
 Anthony Benjamin, 1931—2002
 Rediscovering the work of late British artist Anthony Benjamin

Художники Великобритании
Выпускники Вестминстерского университета
Преподаватели Йоркского университета